Bräntskalsflyarna kan syfta på en grupp småsjöar i Hothagens socken, Krokoms kommun:

Bräntskalsflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 712061-143267), sjö i Krokoms kommun
Bräntskalsflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 712077-143265), sjö i Krokoms kommun
Bräntskalsflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 712091-143263), sjö i Krokoms kommun
Bräntskalsflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 712143-143261), sjö i Krokoms kommun
Bräntskalsflyarna (Hotagens socken, Jämtland, 712209-143263), sjö i Krokoms kommun